Sintermerte Herfstbok is een voormalig Nederlands bier van het type tarwebok, dat werd gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Voor een groot deel bestaan de ingrediënten uit verschillende moutsoorten, met als hoofdbestanddeel tarwemout.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Het bier op misterhop
 Untappd
 Recept bloedworst met Sintermerte

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo